het Latijnse woord voor akker
 Ager (rivier), rivier in Oostenrijk
 Àger, gemeente in Spanje